Caboclinho pode referir-se a:
 Caboclinhos - uma dança folclórica do nordeste do Brasil
 Caboclinho-frade (Sporophila bouvreuil) - uma ave

Ver também
Caboclo

Desambiguação